Новое Семёновское — деревня (ранее село) в Калининском районе Тверской области. Относится к Эммаусскому сельскому поселению.

Расположена восточнее Твери, на реке Инге, в 2,5 км от автодороги «Москва — Санкт-Петербург». Рядом деревня Старое Семёновское.

История 
В старину село Семёновское (Старое Семёновское) принадлежало к вотчинам Вознесенского Оршина монастыря (расположенного напротив, на другом берегу Волги). В 1651 году Оршин монастырь со всеми вотчинами был приписан к Тверскому Архиерейскому Дому, а в 1780 году Семёновское стало казённым селом с самостоятельным приходским устройством. После пожара, когда церковь и все село Семеновское сгорели дотла, новую церковь построили за рекой Ингой. Впоследствии вокруг храма и образовалось село Новое Семёновское. В 1822 году освящен новый каменный храм в честь Дм. Солунского.

В Списке населённых мест 1859 года значится единое село Семёновское, имеющее 84 двора и 731 жителя. В середине XIX-начале XX века село было центром прихода Городенской волости Тверского уезда.

В 1930-е годы село Новое Семёновское (121 двор) центр сельсовета Калининского района Калининской области, в который входят деревни Старое Семёновское (22 двора) и Старая Ведерня (74 двора).

В 1997 году — 74 хозяйств, 130 жителей.

Население

Достопримечательности 
В деревне расположена действующая Церковь Димитрия Солунского (1822).

Примечания

Ссылки 
 Православные Храмы Тверской Земли

Населённые пункты Калининского района (Тверская область)